Barre (gemeente), een gemeente in Frankrijk
 Barre (Massachusetts), plaats in de Verenigde Staten
 Barre (Vermont), plaats in de Verenigde Staten
 Barre (ballet), de stang waar oefenende balletdansers zich aan vasthouden
 Siad Barre, de voormalig dictator van Somalië
 Martin Barre, gitarist van Jethro Tull
 Barré, een historisch Frans auto- en motorfietsenmerk